Il doppio del Tennis Channel Open 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Jared Palmer e Richey Reneberg erano i detentori del titolo, ma solo Palmer ha partecipato in coppia con Donald Johnson.

Johnson e Palmer hanno battuto in finale 7–6 (7–3), 6–2 Marcelo Ríos e Sjeng Schalken.

Teste di serie
 Donald Johnson /  Jared Palmer (campioni)
 John-Laffnie de Jager /  Ellis Ferreira (semifinali)
 Michael Hill /  Jeff Tarango (primo turno)
 Alex O'Brien /  Jonathan Stark (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tennis Channel Open 2001
ATP Tour 2001